kontrowers – dawne określenie sporu

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Kontrowers – część wsi Grodno w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Baruchowo
 Kontrowers – część wsi Ostrówek w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów
 Kontrowers – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Nieporęt

Inne 
 Kontrowers – nieofic. część wsi Stefanów w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów

Zobacz też 
 Kontrewers